Hanžeković Memorial 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w dniach 5-6 września 2016 w Zagrzebiu. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Hanžeković Memorial
2016 w Chorwacji